El término TNT (también, T.N.T. o TnT), unas siglas, puede referirse, en esta enciclopedia:

En química
  TNT, el trinitrotolueno, un explosivo;

En música
  The TNT Band, una banda neoyorquina de boogaloo, salsa y R&B;
  T.N.T, un cantante de hip hop, productor y actor de cine originario de Puerto Rico;
  Los TNT, un conjunto uruguayo de pop-rock de 1953-1966, representantes de España en el Festival de Eurovisión de 1964;
  Los TNT, una banda peruana de reguetón;
  TNT, una canción de la banda australiana AC/DC;
  TNT, un álbum de la banda australiana AC/DC;
  TNT, un álbum de la banda noruega TNT;
  TNT, un álbum de la banda estadounidense Tortoise;
  TNT, una banda noruega de hard rock;
  TNT, una banda española de punk;
  TNT, una banda mexicana de rock;

En televisión
  TNT, Turner Network Television, una cadena estadounidense de televisión;
  TNT, la versión latinoamericana del canal de pago de televisión de entretenimiento;
  TNT, la versión española del canal de pago de televisión de entretenimiento;
  TNT Sports, canal de televisión argentino;
  TNT Sports, canal de televisión chileno;
  TNT Sports, canal de televisión brasileño;
  TNT Series, canal de televisión latinoamericano de series;
  TNT Serie, canal de televisión alemán de series;
  TNT, una cadena de televisión en Rusia;
  TNT, un programa de televisión de Telecinco, en España.

En teatro
  TNT, el Centro Internacional de Investigación Teatral, en Sevilla, España;

En el mundo empresarial
  TNT (Tornado Naked Tre), modelo explosivo de motocicleta disponible en varias cilindradas de la marca de fabricación italiana BENELLI.
  TNT Airways, una aerolínea chárter de Bélgica;
  TNT N.V./TNT Express, una empresa global de entrega de correo y servicios de empresa con sede en Hoofddorp, Países Bajos;

Otros

  Herramienta TNT, una herramienta multipropósito diseñada por los bomberos de Denver;
  TNT Económicas, una agrupación estudiantil nacida en la década de 1990 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.